Laxbach ist ein Gewässername:

 Laxbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Hirschhorn, Hessen
 Laxbach (Feudinge), linker Oberlauf der Feudinge (zur Lahn) bei Feudingen, Bad Laasphe, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Lachsbach
 Laßbach